Эта статья о чемпионах современного Чемпионата NXT в первом тяжёлом весе. Истории чемпионов, полутяжей, упразднёных чемпионатом см. Список чемпионов WWF в полутяжёлом весе и Список чемпионов WWE в первом тяжёлом весе.

Чемпионат NXT в первом тяжёлом весе () ранее Чемпионат WWE в первом тяжёлом весе () — упраздненный чемпионский титул в профессиональном реслинге продвигавшийся американским рестлинг-промоушеном World Wrestling Entertainment (WWE), на брендах Raw дивизиона полутяжеловесов 205 Live c 2020 года на NXT и NXT UK в дивизионе полутяжеловесов 205 Live. В дивизионе полутяжеловесов участвовали рестлеры вес которых не превышает 205 фунтов — 93 килограмма. Единственный чемпионат за последнее время в WWE, с ограничением веса. До Рестлмании 34 титул защищался в основном ростере на бренде Raw, и шоу 205 Live. В 2020 году чемпионат сменил название и был переведён на подготовительную площадку NXT. Защита титула происходила на брендах NXT, NXT UK и шоу 205 Live.

Чемпионат оспаривался в профессиональных матчах рестлинга, в которых участники отыгрывали тот или иной сценарии, положительного персонажа — Face-а и отрицательного Heel-а. Первым чемпионом стал Ти Джей Перкинс, который был награждён титулом за победу в турнире полутяжёловесо 14 сентября 2016 года. Последним чемпионом стал Кармело Хейс который в матче чемпион против чемпиона за объединение титулов победил Родерика Стронга. После победы Хейса на NXT: New Year's Evil (2022) от 4 января 2022 года чемпионат упразднили.

За всё время поясом владел 18 чемпионов, а всего смен владельца было 20 раз, двое числились со-чемпионами, один раз чемпионство было вакантным. Один чемпион за историю чемпионата держала титул непрерывного в течение одного года (365 дней) или более: Джордан Девлин. Невилл и Энцо Аморе владели титулом дважды. Чемпионство Джордана Девлина является самым длительным, достигая 439 дней, он также имеет самое длинное комбинированное чемпионство, в 439 дней. Кармело Хейс владел титулом самое короткое время — менее минуты, так как после победы он объединил его с Североамериканским чемпионством Самым возрастным чемпионом был Родерик Стронг, он выиграл титул в 38 лет. Самым молодым чемпионом был Лио Раш завоевавший чемпионство в 24 года.

История чемпионства в полутяжёлом весе

Названия титула

Действующий чемпион NXT в первом тяжёлом весе 
 На    года титул упразднён.

Список чемпионов 
 По состоянию на    года титулом владело восемнадцать чемпионов, двое были со-чемпионами и один раза его делали вакантным.

Чемпионы 2010—2019 годов 

|}

Чемпионы с 2020—2022 годов 

|}

По количеству дней владения титулом 

На    года

|-
| 1 || Джордан Девлин || 1 || 439 || 438

|-
| 2 || Эль Ихо дель Фантасма/Сантос Эскобар || 1 || 321 || 313

|-
| 3 || Невилл || 2 || 232 || 231

|-
| 4 || Бадди Мёрфи || 1 || colspan="2" | 183

|-
| 5 || Седрик Александр || 1 || 181 || 180

|-
| 6 || Кушида || 1 || 161 || 160

|-
|rowspan=2| 7
| Дрю Гулак || 1 || colspan="2" | 108
|-
| Энцо Аморе || 2 || 108 || 107

|-
| 9 || Родерик Стронг || 1 || colspan="2" | 105

|-
| 10 || Тони Низ || 1 || colspan="2" | 77

|-
| 11 || Лио Раш || 1 || colspan="2" | 63

|-
| 12 || Рич Суонн || 1 || 61 || 60

|-
| 13 || Ти Джей Перкинс || 1 || 46 || 45

|-
| 14 || Анхель Гарза || 1 || 45 || 44

|-
| 15 || Брайан Кендрик || 1 || colspan="2" | 30

|-
| 16 || Калисто || 1 || 13 || 12

|-
| 17 || Акира Тодзава || 1 || 6 || 5

|-
| 18 || Кармело Хейс || 1 || colspan="2" | <1

|}

См. также 
 Список неиспользуемых чемпионских титулов WWE
 Список чемпионов WWF в полутяжёлом весе
 Список чемпионов WWE в первом тяжёлом весе (1991—2007)

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 История титула на официальном сайте WWE
 Официальный сайт WWE

Списки чемпионов в чемпионатах WWE